Definitionsmacht bezeichnet

 Einflussnahme auf Konstruktionen von sozialer, gesellschaftlicher und kultureller Wirklichkeit durch Deutung oder Begriffsbestimmung, siehe Deutungshoheit
 das im Feminismus geforderte Recht von Betroffenen sexualisierter Gewalt, diese zu definieren, siehe Definitionsmacht (sexualisierte Gewalt)